Аллегория:

 Аллегория — условное изображение абстрактных идей (понятий) посредством конкретного художественного образа или диалога.
 «Аллегория» — российская фолк-рок-группа из Минусинска, Красноярский край.

См. также